Die Spielzeit 1978/79 ist die 30. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Doppelrunde zu je 18 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

19. Meistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1978_1979
Handballsaison 1978/79